Пура может означать:

 Пура — река в Красноярском крае России, приток Пясины.
 Пура — река в Ярославской области России, приток Устья.
 Пура — река в Иркутской области России, приток Куты.
 Пура — река в Кировской области России, приток Камы.
 Пура — деревня в Афанасьевском районе Кировской области России.
  —  храм.
 Пура — коммуна в Швейцарии, в кантоне Тичино.
 Пура — марийский национальный слабоалкогольный напиток.

Персоналии 
  (род. 1971) — румынская спортсменка (плаванье).
 Пура, Тургут (1922—1979) — турецкий скульптор, основатель Измирского Государственного музея живописи и скульптуры.